Al Aarons (1932), Amerikaans jazzmuzikant
 Max Aarons (2000), Engels voetballer
 Rolando Aarons (1995), Engels voetballer
 Ruth Aarons (1918–1980), Amerikaans tafeltennisspeelster